Le nombre 3 se retrouve, écrit sous forme d'un chiffre, dans de nombreux noms propres et noms communs. Il réfère généralement à :

 3 (nombre), nombre entier premier ;
 3 (chiffre) ;
 3, année du calendrier julien.

Musique 
 3 (groupe américain), groupe américain de rock
 3 (groupe anglais), groupe britannique de rock progressif formé de Keith Emerson, Robert Berry et Carl Palmer 
 3 (album d'Indochine), sorti en 1985
 3 (album de FireHouse), sorti en 1995
 3 (album Red Cardell), sorti en 1997
 3 (album de Soulfly), sorti en 2002
 3 (album d'Omnia), sorti en 2003
 3 (album de Calogero), sorti en 2004
 3 (album de Suburban Kids with Biblical Names), sorti en 2005
 3 (album de Nouvelle Vague), sorti en 2009
 3 (Britney Spears), single de la chanteuse américaine Britney Spears sorti en 2009
 #3, album de The Script sorti en 2012
 3 (album de Sens Unique) sorti en 2012

Autre 
 3, lettre utilisée l’écriture de l’arapaho
 3 (jeu), jeu de dé
 3, entreprise spécialisée dans les télécommunications
 la 3, une drogue de synthèse.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de nombre